Capacci ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Capacci (* 1963), italienischer Politiker
 Maide Capacci (1926–1986), italienischer Fußballspieler